De dertiende etappe van de Ronde van Spanje 2017 werd verreden op 1 september 2017 van Coín naar Tomares. De etappe was een 196,4 kilometer lange heuvelrit.

Verloop

Uitvallers 
 Omar Fraile

Tussensprint

Bergsprints

Uitslag

Klassementen 

13
Ronde van Spanje 201713